Bheinn est un mot signifiant montagne en gaélique écossais. Il peut faire référence à :

Toponymes  

 L'Àrd Bheinn, montagne dans le centre de l'île d'Arran en Écosse.
 Le A' Mhòr Bheinn, montagne dans les Highlands dans le nord de l'Écosse.
 Le Creach Bheinn, point culminant de la péninsule du Morvern.
 Le Ladhar Bheinn, un des plus hauts sommets de la péninsule de Knoydart en Écosse.